Taubitz steht für:

 Taubitz (Gemeinde Lichtenau im Waldviertel), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel, Niederösterreich

Taubitz ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Taubitz (* 1967), deutscher Violinist und Jazz-Trompeter
 Julia Taubitz (* 1996), deutsche Rennrodlerin
 Monika Taubitz (* 1937), deutsche Schriftstellerin
 Udo Taubitz (* 1969), deutscher Journalist und Kinderbuchautor

Siehe auch:
 Daubitz (Begriffsklärung)